Lavello – denominazione alternativa di lavabo
Lavello – comune della Basilicata
Lavello – torrente tra Massa e Avenza

Pagine correlate
Lavella